Айдара — деревня в Енисейском районе Красноярского края России. Входит в сельское поселение Маковский сельсовет.

Расположена в труднодоступном месте в правобережье Кети вблизи места впадения в неё реки Болотная, примерно в 220 км к западу от Енисейска и в 35 км к юго-востоку от посёлка Катайга (Томская область).

Население

Инфраструктура 
В деревне три улицы: Центральная, Береговая, Лесная.

В деревне имеется начальная общеобразовательная школа.

В нескольких километрах от Айдары находится аэродром. Здание диспетчерского пункта одноэтажное деревянное. Взлётно-посадочная полоса покрыта грунтом. В настоящее время аэродром не функционирует.

Недалеко от аэродрома находится вертолётная площадка.

В деревне нет ни одного сотового оператора.

Экономика 
С 1999 по 2006 года в деревне действовал ЗАО «Енисейский леспромхоз», основным занятием которого была заготовка древесины.

С 1997 по 2003 года действовало предприятие ЗАО «Айдара Лес».

Примечания 

Населённые пункты Енисейского района